Sandlingbach, auch Sandling-Bach, heißen folgende geographische Objekte:

 Kastlbach (Augstbach), der untere Nebenbach zum Augstbach bei Altaussee-Ramsau, Steiermark
 Sandlingbach (vom Pötschenstein), auch Kaslbach, der obere Nebenbach zum Augstbach bei Altaussee-Ramsau, Steiermark
 Michlhallbach, an der Südflanke des Sandling zum Zlambach, Landesgrenze Oberösterreich–Steiermark

Siehe auch:
 Sandlinggraben